Duc (carrosserievorm), een ouderwetse carrosserievorm
 Duc (bier), een voormalig bier van brouwerij De Sluis in Halen